Тандо-Аллахъяр () — город в пакистанской провинции Синд, центр одноимённого округа. Население — 156 562 чел. (на 2017 год).

Географическое положение 
Город расположен недалеко от реки Инд.

Демография

Климат

Примечания 

Города Пакистана
Города Синда